This is… Gracious!! — второй студийный альбом группы Gracious, выпущенный в 1972 году.

Об альбоме 
Музыканты начали работу над альбомом сразу после выхода их дебютной пластинки. Однако из-за проблем с концертной деятельностью и низкими темпами продаж дебютной пластинки, руководство компании притормозило его выпуск. Gracious покинули Липсон, а затем и Киткэт и группа начала распадаться. В итоге запись увидела свет в 1972 году уже после распада группы.

Альбом получился сильнее дебютной работы. Всю первую сторону альбома занимала 22-минутная сюита «Super Nova», разделенная на четыре части. В ней музыкантами активно используется меллоторон и чувствуются параллели с ранними King Crimson и Moody Blues. Песня «What’s Come To Be» со второй стороны альбома изначально должна была быть частью сюиты «Super Nova», однако затем её включили в альбом, как отдельную композицию.

Оформление обложки выполнено английским художником Роджером Дином.

Музыкальный критик Пол Коллинз с сайта Allmusic оценил альбом в 4,5 звезды и 5. Он отмечает, что Blood Red Sun могла бы стать отличным дополнением к «21st Century Schizoid Man» King Crimson. В «Blue Skies and Alibis», по его мнению, Мартин Киткэт демонстрирует отличное владение меллотроном. В заключении Коллинз отмечает, что пластинка «поистине недооценённая драгоценность».

Список композиций 
Все композиции написаны Полом Дэвисом и Мартином Киткэтом.

Участники записи 
 Алан Коудерой — гитара, бэк-вокал;
 Пол Дэвис — вокал;
 Мартин Киткэт — клавишные, бэк-вокал;
 Роберт Липсон — ударные;
 Тим Уэтли — бас-гитара, бэк-вокал.

Примечания

Ссылки 
 
 This Is...Gracious!! на сайте Prog Archives

Альбомы прогрессивного рока
Альбомы 1972 года
Альбомы, оформленные Роджером Дином